Charrúa steht für:
 Charrúa, ausgestorbene Ethnie in Südamerika (vor allem Uruguay)

Charrúa ist der Familienname folgender Personen:
 José Posada-Charrúa, uruguayisch-deutscher Musikpädagoge

Siehe auch:
 Charrúa Ridge, Berg auf der Livingston-Insel, Südpolarmeer
 Charrúa Gap, Pass auf der Livingston-Insel, Südpolarmeer
 Los Charrúas, Dorf in Argentinien